Prokhlàdnoie (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Prokhlàdnoie (Crimea), població de la República de Crimea, a Rússia